Schmiden steht für:
 Schmiden, Wohnbezirk im zentralen Balingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schmiden (Fellbach), Ortsteil der Stadt Fellbach im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schmiden, historischer Name von Kijewskoje, Ortschaft in der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Schmidener Vorstadt, Stadtviertel im Stadtteil Bad Cannstatt, Stuttgart, Baden-Württemberg